Грег Дулли (; род. 11 мая 1965) — американский музыкант, певец, автор песен и продюсер. Родился и вырос в Гамильтоне, штат Огайо. Музыкальную карьеру начал в 1986 году в группе The Afghan Whigs. С 2000 года — лидер The Twilight Singers. Также, наряду с Марком Ланеганом, является основателем дуэта The Gutter Twins.

Биография 
Грег Дулли основал свою первую группу The Afghan Whigs в конце 1980-х, вместе с басистом Джоном Кёрли и гитаристом Риком МакКоламом. Коллектив давал большое число концертов и уже в начале 1990-х привлёк к себе значительную аудиторию, включая руководство сиэтлского лейбла Sub Pop. The Afghan Whigs стали первой группой Sub Pop не из северо-запада США.

В 1994 году Дулли был ведущим вокалистом в супергруппе Backbeat Band, записавшей саундтрек к биографическом фильму о The Beatles «Пятый в квартете». В состав Backbeat Band, помимо Дулли, входили Тёрстон Мур (Sonic Youth), Дон Флеминг (Gumball), Майк Миллз (R.E.M.), Дэйв Грол (Nirvana, позже — Foo Fighters) и Дэйв Пирнер (Soul Asylum).

Дулли был свидетелем появления рок-группы Foo Fighters, куда поначалу входил один Дэйв Грол. Грег был единственным музыкантом, помимо самого Грола, участвовавшем в записи альбома Foo Fighters (1995). Грег наблюдал за тем, как Дэйв записывает материал для дебютного альбома группы и в итоге Грол, уставший от наблюдения за собой, вручил Дулли гитару. Гитарная партия Грега звучит в песне «X-Static».

Конец 1990-х для певца был отмечен поиском нового музыкального курса — записью последнего альбома The Afghan Whigs и рождением группы The Twilight Singers. В декабре 1998 года Дулли был госпитализирован с переломом черепа после драки с работником сцены в клубе Liberty Lunch в Остине, штат Техас. Однако это не помешало музыканту уже на следующий год принять участие в записи трибьют-альбома основателю группы Moby Grape Александру «Скипу» Спенсу, который был болен раком лёгких. На альбом More Oar: A Tribute to the Skip Spence Album вошла песня «Dixie Peach Promenade» в исполнении Грега. Скип Спенс успел послушать только черновой вариант альбома.

После неприятного инцидента в Остине у основателя и менеджера The Twilight Singers произошёл диалог: «Почему мы не играем в Остине?» — спросил Дулли. «Не думаю, что вы хотели бы вернуться туда.» — ответил агент. «Закажите мне шоу в Остине. Я не трус.»

В начале 2000-х участники The Afghan Whigs полюбовно распустили группу и Грег Дулли, вместе с басистом Шоном Смитом и гитаристом Грольдом «Хэппи» Чичестером, отдал своё время работе в The Twilight Singers. Впоследствии музыкант без энтузиазма высказывался о перспективах воссоединения The Afghan Whigs: «Возвращаться с ними — всё равно что заниматься сексом с бывшей женой. Может быть, это и весело, но не думаю, что я хотел бы делать это.»

В 2003 году Грег начал записываться с Марком Ланеганом, с которым он познакомился в середине 1990-х. «Мы пели вместе на кухнях друг у друга много лет. Он феноменальный певец.» — отзывался Дулли о Ланегане. Новая группа обрела форму лишь пять лет спустя, когда под вывеской The Gutter Twins были выпущены альбомы Saturnalia и Adorata. Помимо этого, Дулли участвовал в создании шести альбомов Марка: Here Comes That Weird Chill (2003), Bubblegum (2004), Blues Funeral (2012), Gargoyle (2017), Somebody's Knocking (2019), Straight Songs Of Sorrow (2020), записав партии бэк-вокала, гитары и ударных.

Музыкант также выпустил сольный студийный альбом Amber Headlights (2005) и концертные Live at Triple Door (2008) и Live in New Orleans (2010). В 2020 году, после перерыва в 15 лет, вышел второй сольный студийный альбом — Random Desire, расценённый рядом критиков как дебютный. В конце 2009 года Дулли принял участие в записи трибьют-альбома Keep Your Soul: A Tribute to Doug Sahm, а в середине 2010-х на его веб-сайте были опубликованы для бесплатного скачивания песни «Paper Thin Hotel» (2014, кавер-версия Леонарда Коэна), «A Crime» (2015, кавер Шэрон Ван Эттен) и «Modern Love» (2016, кавер Дэвида Боуи).

В октябре 2010 года Грег впервые за свою карьеру отправился в сольные гастроли, состоящие из 29 концертов в 5 различных странах. В декабре 2011 года появилось сообщение о воссоединении The Afghan Whigs для ряда музыкальных фестивалей. В 2014 году коллектив выпустил новый студийный альбом, первый за 16 лет. Спустя три года вышел очередной, восьмой полноформатный альбом.

Дискография 

 The Afghan Whigs
 Big Top Halloween (1988)
 Up in It (1990)
 Congregation (1992)
 Gentlemen (1993)
 Black Loven (1996)
 1965 (1998)
 Do to the Beast (2014)
 In Spades (2017)
 The Twilight Singers
 Twilight as Played by The Twilight Singers (2000)
 Blackberry Belle (2003)
 She Loves You (2004)
 Powder Burns (2006)
 Dynamite Steps (2011)
 The Gutter Twins
 Saturnalia (2008)
 Adorata (2008)
 Сольные альбомы
 Amber Headlights (2005)
 Live at Triple Door (2008)
 Live in New Orleans (2010)
 Random Desire (2020)

Примечания

Ссылки 
 Сайт The Twilight Singers 
 Сайт The Gutter Twins 
 MySpace-страница The Twilight Singers 
 MySpace-страница The Gutter Twins 
 О Греге Дулли в Rolling Stone 

Певцы и певицы США
Рок-гитаристы США